Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 60 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из 23 стран.

Олимпийским чемпионом 2016 года в данной дисциплине являлся россиянин Беслан Мудранов и не защищал титул на Олимпиаде в Токио. От сборной ОКР выступал Роберт Мшвидобадзе, который уступил уже в первом поединке.

Золотую медаль завоевал японец Наохиса Такато, который перед Олимпийскими играми лидировал в рейтинге. Серебряную медаль завоевал представитель Китайского Тайбэя Ян Юнвэй, занимавший в рейтинге седьмое место. Бронзовые медали выиграли француз Лука Мхеидзе (четырнадцатый в рейтинге) и серебряный призёр Игр 2016 года Елдос Сметов из Казахстана (3-е место в рейтинге).

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только один дзюдоист.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одного дзюдоиста. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Дополнительно путёвки получили ещё четыре спортсмена, по одному с континента. Среди них оказались турецкий дзюдоист Михрач Аккуш, гватемалец Хосе Рамос, Сукпхасай Ситхисане из Лаоса и Намгил Нгаванг из Бутана.

Сетка

Утешительный раунд

Примечания